Austria:
 Mühlhofen – miejscowość

Niemcy:
 Mühlhofen – dzielnica gminy Billigheim-Ingenheim w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Mühlhofen – dzielnica gminy Uhldingen-Mühlhofen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie

Zobacz też:
 Uhldingen-Mühlhofen